Emanationstheorie (lat. ‚Ausfluss‘) steht für
 die Theorie der Emanation in ihren verschiedenen Bedeutungen
 die Theorie, dass von einem Körper ausgesandte Lichtteilchen bzw. „Sehstrahlen“, die ins Auge fallen, die Ursache sind, dass dieser Körper visuell wahrgenommen wird, siehe Visuelle Wahrnehmung#Geschichte
 die Theorie, dass Licht selbst aus (ausgesandten) Teilchen besteht, siehe Korpuskeltheorie